ФК Младост е български футболен отбор от Екзарх Йосиф, Русенска област. Състезава се в Четвърта лига Русе .

Цветове на отбора жълто-черни.

Успехи 
 А ОФГ/Четвърта лига:
  Шампион (5): 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19

Последни 10 сезона

Източници

Външни препратки 
 Младост в bgclubs.eu
 Младост в goal.bg
 Младост във facebook.com
 Младост във football24
 Младост в Община Борово

Младост (Екзарх Йосиф)
Младост
Екзарх Йосиф